Plantes del gènere Lilium
 Lliri blanc o (Lilium candidum)
 Lliri morat o marcòlic
 Lliri tigrat (Lilium tigrinum) 
 Lliri dels Pirineus o marcòlic groc (Lilium pyrenaicum)
 Plantes del gènere Iris (gènere) 
 Lliri blau (Iris germanicus)
 Lliri de Florència, flor de lis o lliri d'olor (Iris florentina)
 Lliri pudent (Iris foetidissima) 
 Lliri d'Hermon (Iris hermona)
 Lliri groc (Iris pseudacorus) 
 Lliri franciscà o lliri de cebeta (Iris susiana)
 Lliri de cebeta (Iris xiphium)
 Plantes del gènere Crinum 
 Plantes del gènere Galanthus o "lliris de neu"
 Lliri de neu (Galanthus nivalis)
 Plantes del gènere Hymenocallis
 Amancay o lliri de San Juan, (Hymenocallis caribaea) 
 Lliri aranya, (Hymenocallis littoralis) 
 Plantes del gènere Gladiolus
 Lliri d'espases (Gladiolus communis)
 Lliri dels blats (Gladiolus segetum) o (Gladiolus italicus)
 Plantes del gènere Zantedeschia
 Lliri d'aigua, orella d'ase o lliri de paperina (Zantedeschia aethiopica)
 Lliri rosat (Zantedeschia rehmannii)
 Lliri d'aigua o nenúfar blanc
 Lliri d'ase (Muscari muscarimi) syn. Muscari racemosum
 Lliri de maig, lliri de la Mare de Déu 
 Lliri de mar, lliri de platja, nadaleta de mar o lliri de Santa Cristina 
 Lliri de Sant Bru (Anthericum liliago)
 Lliri de Sant Joan (Hemerocallis fulva)
 Lliri de Sant Josep (Freesia refracta)
 Lliri bord, estel de Betlem o vicaris (Ornithogalum arabicum) 
 Lliri tigrat (Tigridia pavonia)
 Lliri gloriós (Gloriosa superba)
 Lliri d'un dia (Hemerocallis fulva)
 Lliri de Santa Paula o amaril·lis
 Consolva, llirga o "lliri" (Sempervivum tectorum)
 Miscel·lània:
 Lliri de mar (crinoïdeu), classe d'equinoderms
 Lliri, tallahams, trencahams o anjora (Pomatomus saltatrix)